Via degli Avelli – strada del centro storico di Firenze
 Fausta Avelli – ex attrice italiana
 Francesco Xanto Avelli – ceramista e poeta italiano